Jméno a příjmení Rhys Williams nosí více různých osob:

 Albert Rhys Williams (1883–1962) – americký novinář
 Rhys Williams (herec) (1897–1969) – velšský herec
 Rhys Williams (atlet) (* 1984) – velšský atlet
 Rhys Williams (fotbalista) (* 1988) – australský fotbalista